Schloss Krottorf steht für:

 Schloss Krottorf (Gröningen)
 Schloss Crottorf